Wehber ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Friedrich Basilius Wehber-Schuldt (1773–1840), deutscher Gutsbesitzer und Freimaurer

Wehber steht für:
 Wehbers Park, eine Grünanlage im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel
 Wehbers Wassermühle, eine Wassermühle in Himmelpforten, Landkreis Stade
 Wehbers Mühle, eine Windmühle in Himmelpforten, Landkreis Stade

Siehe auch:
 Weber (Begriffsklärung)